

Куриловське сільське поселення — сільське поселення, Ромодановський район, Мордовія
 Куриловське сільське поселення — сільське поселення, Собінський район, Владимирська область